Улица Сафро́нова — название улиц в различных населённых пунктах.

 Улица Сафронова — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Улица Сафронова — улица в Симферополе (Крым).
Улица Сафронова — улица в Севастополе (Крым).